South Fork Alkali Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 South Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Ouray County), Fluss im Ouray County, Bundesstaat Colorado
 South Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Beaverhead County), Fluss im Beaverhead County, Bundesstaat Montana
 South Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Yellowstone County), Fluss im Yellowstone County, Bundesstaat Montana
 South Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Fall River County), Fluss im Fall River County, Bundesstaat South Dakota